Caskie ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Caskie (1902–1983), schottischer Kirchenbeamter
 Jimmy Caskie (1914–1977), schottischer Fußballspieler
 John Caskie (1821–1869), US-amerikanischer Politiker

Caskie bezeichnet:

 Caskie (Virginia), ein gemeindefreies Gebiet in den USA

Siehe auch:

 Caskey